

Anno 
 1843 – (MDCCCXLIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1843 a.C.

Matematica 
 1843 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1843 Jarmila – asteroide della fascia principale del sistema solare